SX eller sx har flere betydninger:
 Blød røntgenstråling
 Betacam SX - et videobånd format.
 1000BASE-SX
 Parallax SX - en mikrocontroller familie.